Die TNM Super League 2020/21 war die 35. Spielzeit der höchsten Fußball-Liga in Malawi. Es spielten 16 Vereine in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander. Meister wurde der Nyasa Big Bullets FC aus Blantyre. Absteigen mussten Chitipa United FC, Ntopwa FC aus Bangwe und Mzuzu Warriors.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 TNM Super League 2020/21 bei rsssf.com

2020 21
Fußballsaison 2020/21